|-
| 146801 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146802 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146803 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146804 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146805 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146806 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146807 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146808 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146809 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146810 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146811 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146812 - ||  || 17 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146813 - ||  || 18 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146814 - ||  || 18 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146815 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146816 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146817 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146818 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146819 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146820 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146821 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146822 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146823 - ||  || 22 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146824 - ||  || 22 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146825 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146826 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146827 - ||  || 18 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146828 - ||  || 20 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146829 - ||  || 9 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 146830 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146831 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146832 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146833 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 146834 - ||  || 4 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 146835 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146836 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146837 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146838 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146839 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146840 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146841 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146842 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146843 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146844 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146845 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146846 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146847 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146848 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146849 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146850 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146851 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146852 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146853 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146854 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146855 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146856 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146857 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146858 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146859 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146860 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146861 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146862 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146863 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146864 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146865 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146866 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146867 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146868 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146869 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146870 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146871 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146872 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146873 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146874 - || 2002 BB || 17 ianuarie 2002 || Oaxaca || 
|-
| 146875 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146876 - ||  || 25 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146877 - ||  || 25 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146878 - ||  || 2 februarie 2002 ||  || 
|-
| 146879 - ||  || 5 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146880 - ||  || 5 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146881 - ||  || 1 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146882 - ||  || 5 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146883 - ||  || 6 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 146884 - ||  || 6 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 146885 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146886 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146887 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146888 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146889 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146890 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146891 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146892 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 146893 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146894 - ||  || 14 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146895 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146896 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146897 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146898 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146899 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146900 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-